Анато́лий Никола́евич Пономарёв:
 Пономарёв, Анатолий Николаевич (1906—1978) — советский ботаник, профессор, заведующий кафедрой ботаники Пермского университета.
 Пономарёв, Анатолий Николаевич (1928—2012) — советский и российский историк-архивист.